Маиз Амариљо има више значења:

 Маиз Амариљо, Нуева Маравиља (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маиз Амариљо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику